Gábor Halász ist der Name folgender Personen:

* Gábor Halász (Schriftsteller) (1901–1945), ungarischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler 
 Gábor Halász (Mathematiker) (* 1941), ungarischer Mathematiker
 Gábor Halász (Journalist) (* 1977), deutscher Journalist